Bank Handlu Zagranicznego – bank działający w Warszawie w latach 1920–1930.

Historia 
Powstał w 1920 jako Bank dla Handlu Zagranicznego, w dużej mierze opierając się na kapitale żydowskim. W 1927 zmieniono nazwę na Bank Handlu Zagranicznego.

W latach 1923–1930 bank utrzymywał oddział (Bank für Auswärtigen Handel in Warschau AG) w Gdańsku przy Langasse 37 (ob. ul. Długa).

Siedziba 
W latach 1921–1930 siedziba banku mieściła się w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142. Obiekt obecnie nie istnieje.

Bibliografia 
 Wojciech Morawski: Słownik Historyczny Bankowości Polskiej do 1939 roku, Muza SA Warszawa 1998, 208 s., .

Linki zewnętrzne 
 Fotografia kamienicy, w której mieścił się bank
Banki w Warszawie
Dawne banki w Polsce
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1920
Spółki akcyjne